T44 oder T 44 steht für:
 Covini T44 „Soleado“, italienischer Sportwagen, siehe Covini Engineering
 SJ T44, eine schwedische Lokomotive
 T44 (Paralympics), eine Startklasse der paralympischen Sportarten

T-44 steht für:
 T-44, ein sowjetischer Panzer